Zacatones kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacatones, Coatepec Harinas, delstaten Mexiko, 
 Zacatones, Amatepec, delstaten Mexiko,